Свен Вильям «Вилли» Лёфквист (; , Евле, Швеция — , Евле, Швеция) — шведский хоккеист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде (1980). Лучший шведский вратарь в начале 1970-х гг.

Биография 
Начал свою карьеру в клубе «Стрёмсбро», в составе которого в сезоне 1967/68 дебютировал в первом дивизионе национального первенства, на тот момент — высшей лиге шведского чемпионата. В 1968 г. перешел в «Брюнес», с которым, начиная с сезона 1975/76 был участником созданной элитной серии; в составе клуба он провел 500 матчей и стал шестикратным чемпионом страны (1970, 1971, 1972, 1976, 1977 и 1980). В 1972 г. был признан хоккеистом года в Швеции.

За национальную сборную провел 105 матчей. Обладатель бронзовой медали зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде (1980). Серебряный (1973) и двукратный бронзовый призер чемпионатов (1971 и 1976).

В конце сезона 1982/83 в возрасте 36 лет он завершил свою карьеру.

В сезоне 2011/12 занял должность главного тренера «Брюнеса» и в этом качестве сразу же смог выиграть с командой титул чемпиона Швеции.

Также являлся игроком в гольф и управлял собственным рестораном в спорткомлексе Läkerol Arena.

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?pid=102538
 https://www.eliteprospects.com/player/1941/william-lofqvist
 http://www.eurohockey.com/player/20260-william-lfqvist.html

Хоккеисты Швеции
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1980 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года